Louvet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Louvet (~1370–1440), Berater des französischen Königs Karl VII.
 Jean Louvet (Dramatiker) (* 1934), belgischer Dramatiker
 Jean-Baptiste Louvet de Couvray (1760–1797), Politiker während der Französischen Revolution
 Lucien Louvet (1876–1943), französischer Radrennfahrer

Louvet bezeichnet ferner:
 E. Louvet, ehemaliger französischer Automobilhersteller